Jméno Jaroslav Kříž náleží více osobám:

 Jaroslav Kříž (chemik) (* 1939) — český chemik a spisovatel
 Jaroslav Kříž (judista) (* 1955) — český judista
 Jaroslav Kříž (lékař) (* 1936) — český lékař–hygienik, ředitel Státního zdravotního ústavu